Nerves (englisch Nerven) steht für:

 Nerves, Roman von Lester del Rey von 1956, siehe Nervensache
 The Nerves, amerikanische Power-Pop-Band